Schlossberger oder Schloßberger ist der Familienname folgender Personen:

 August von Schlossberger (1827–1905), deutscher Archivar 
 Hans Schlossberger (1887–1960), deutscher Bakteriologe 
 Julius Eugen Schloßberger (1819–1860), deutscher Chemiker 

Siehe auch:
 Schlossberg